Paradrina grisea är en fjärilsart som beskrevs av S.A. von Rottemburg 1776. Paradrina grisea ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
grisea